Пе́ттери Но́келайнен (; род. 16 января 1986, Иматра, Финляндия) — финский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион мира 2011 года. В настоящее время выступает за клуб финской лиги «СайПа».

Статистика 
 Последнее обновление: 28 марта 2016 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК СайПа
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой